A 5-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat între 5 și 13 august 1995 pe Stadionul Ullevi din Göteborg, Suedia. Au participat 1755 de sportivi, veniți din 190 de țări.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
25 de atleți au reprezentat România.

 Anuța Cătună – maraton - locul 2
 Felicia Țilea – suliță - locul 2
 Gabriela Szabo – 5000 m - locul 4
 Bogdan Tudor – lungime - locul 5
 Rodica Mateescu – triplusalt - locul 5
 Florin Ionescu – 3000 m obstacole - locul 6
 Ionela Târlea – 400 m garduri - locul 7
 Elena Fidatov – 5000 m - locul 10
 Lidia Șimon – maraton - locul 10
 Ella Kovacs – 800 m - locul 11
 Sorin Matei – înălțime - locul 13
 Costel Grasu – disc - locul 14
 Monica Iagăr – înălțime - locul 17
 Nicoleta Grasu – disc - locul 18
 Cristina Boiț – disc - locul 19
 Ovidiu Olteanu – 1500 m - locul 20
 George Boroi – 100 m garduri - locul 20
 Costică Bălan – 20 km marș - locul 20, 50 km marș - 
 Norica Câmpean – 10 km marș - locul 20
 Monica Toth – triplusalt - locul 22
 Claudia Isăilă – suliță - locul 22
 Bogdan Țăruș – lungime - locul 23
 Aurica Buia – maraton - locul 27
 Daniel Cojocaru – 100 m - locul 60, 200 m - locul 46
 Laurențiu Staicu – maraton -

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Patru atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Vadim Zadoinov – 400 m garduri - locul 28
 Alexandru Jucov – prăjină - 28
 Olga Bolșova – înălțime - 28
 Alexandru Enco – înălțime - locul 39

Note

Legături externe 

  5TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

Atletism
1995
Sport în Suedia
Göteborg
atletism